Рапид может иметь следующие значения:

 Скоростная съёмка
 Рапид (AGFA Rapid) — система ускоренной зарядки фотоаппаратов 35-мм плёнкой в специальных кассетах.
 Рапид — быстрорежущая сталь, сплав, материал наконечников быстрорежущих инструментов с высоким содержанием вольфрама.
 Рапид — спортивная машина, спорткар, гоночный болид.
 Рапид — соединительное разъёмное звено с несущей нагрузку резьбовой муфтой, используется при работе с верёвкой техникой SRT.
 Рапид или рапит — сленговое название, сокращение названия чертёжного тушевого инструмента рапидографа.
 Рапид — быстрые шахматы / шашки / го: партия с укороченным лимитом времени.
 Рапид — тип быстросъёмного соединения шлангов.
 Škoda Rapid — легковой автомобиль.

Топоним:
 Рапид — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.

Футбольные клубы:
 Рапид (футбольный клуб, Бухарест)
 Рапид (футбольный клуб, Вена)
 Рапид (футбольный клуб, Гидигич)
 Рапид (футбольный клуб, Гидигич, 2005)

 Рапид-2 Петрокуб (футбольный клуб, Сарата-Галбенэ)